ITB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Itaituba (PA) (Brasile)

 ITB – Italian Tv Broadcasting S.r.l., distributore di programmi televisivi, soprattutto cartoni animati, attivo in Italia negli anni '80, assorbito dalla Doro TV Merchandising, da cui ha avuto origine il gruppo Mondo TV.